Aśrama (stadium życia)
 Aśrama (pustelnia)